Starz kan avse:

 Starz (TV-kanal) – ett kabel-TV-nätverk, med namnet Starz! 1994–2005
 Starz (The Smashing Pumpkins-låt) – en låt av rockgruppen The Smashing Pumpkins från albumet Zeitgeist.

Se även
 Star